Camillo Golgi, professor universitari italià guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1906.
 Aparell de Golgi, orgànul trobat a la major part de cèl·lules eucariotes 
 Golgi o Golgoi, antiga ciutat de Xipre.